Анджело Туркони (, 5 июля 1923, Сольбьяте-Олона — 3 августа 2011, Бусто-Арсицио) — итальянский футболист, играл на позиции полузащитника. По завершении игровой карьеры — футбольный тренер.

Выступал, в частности, за клуб «Про Патрия», а также национальную сборную Италии.

Клубная карьера 
Родился 5 июля 1923 года в городе Сольбьяте-Олона. Воспитанник футбольной школы клуба «Про Патрия». Взрослую футбольную карьеру начал в 1940 году в основной команде того же клуба, с которым в первом же сезоне смог выйти из Серии С в Серию В, где провел ещё один сезон.

В 1942 году перешёл в «Лигурию», в составе которой дебютировал в сезоне 1942/43 в Серии А, однако закрепиться в команде не сумел, за который играл на правах аренды за «Варезе» и «Про Патрию». После войны окончательно перебрался в «Про Патрию». На этот раз сыграл за команду из городка Бусто-Арсицио следующие пять сезонов своей игровой карьеры. Большинство времени, проведенного в составе «Про Патрии», был основным игроком команды, которая с 1947 года играла в Серии А.

Летом 1950 года перешёл в «Комо», с которым провел ещё три сезона в Серии А и один в Серии B.

В сезоне 1954/55 выступал в Серии В за «Палермо», после чего играл за «Санремезе» и «Про Патрию» в Серии С.

Завершил профессиональную игровую карьеру в клубе «Боргоманеро», за который выступал в течение 1958—1959 годов.

Выступления за сборную 
В 1948 году в составе сборной был участником футбольного турнира на Олимпийских играх в Лондоне, на котором провел 2 матча, забив 1 гол в ворота сборной США.

Карьера тренера 
Начал тренерскую карьеру, вернувшись к футболу после небольшого перерыва, в 1964 году, возглавив тренерский штаб клуба «Вербани».

В дальнейшем также возглавлял родной клую «Про Патрию» и «Боргоманеро».

Умер 3 августа 2011 года на 89-м году жизни в городе Бусто-Арсицио.

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений за сборную на сайте Федерации футбола Италии.  
 Данные об игроке в «Энциклопедии футбола». 
 Анджело Туркони на сайте National-Football-Teams.com  

Футбольные тренеры Италии
Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу
Тренеры ФК «Про Патрия»
Игроки ФК «Варезе»
Игроки ФК «Комо»
Игроки ФК «Палермо»
Игроки ФК «Про Патрия»
Игроки ФК «Санремезе»
Футболисты на летних Олимпийских играх 1948 года